Больцано:

 Больцано — автономна провінція в регіоні Трентіно-Альто-Адідже в Італії.
 Больцано — італійське місто, столиця автономної провінції Больцано.

Див. також 
 Больцано Бернард (1781 — 1848) — чеський математик і філософ.